Born This Way — The Remix — второй альбом ремиксов американской певицы Леди Гаги. Выпущен в 2011 году, как отдельное издание, и как часть сборника Born This Way — The Collection, в который также вошли 17 треков из расширенной версии альбома Born This Way и видеоальбом Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden, который был снят американским каналом HBO в феврале 2011 года.

Список композиций

Чарты и сертификаты

Чарты

Сертификаты

Хронология релиза

Примечания 

Альбомы ремиксов 2011 года
Альбомы ремиксов Леди Гаги
Альбомы ремиксов Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Леди Гагой